Onderdistrict in Indonesië
 Ngunut (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Ngunut (Jumantono), een plaats in het bestuurlijke gebied Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Ngunut (Babadan), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java
 Ngunut (Bandar), een plaats in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java
 Ngunut (Dander), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Ngunut (Ngunut), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java
Station in Indonesië
 Station Ngunut, een spoorwegstation in de provincie Oost-Java